Az 522-es jelzésű regionális autóbusz Cegléd, autóbusz-állomás és Cegléd, Ipari Park autóbusz-forduló között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2402-es járat 2016. december 12-étől 522-es jelzéssel közlekedik. 2018. december 9-étől a Víztorony, az Autószerviz és a Szűcstelep (PEMÜ) érintésével közlekedik a megszűnő 532-es buszt pótolva.

Megállóhelyei 

!colspan=2|Perc (↓)
! Megállóhely
!colspan=2|Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|colspan=2|0|| Cegléd, autóbusz-állomásvégállomás||16||11
|align=left|
|-
|colspan=2|1|| Cegléd, Gimnázium utca||15||10
|align=left|
|-
|colspan=2|3|| Cegléd, posta||13||8
|align=left|
|-
|colspan=2|6|| Cegléd, víztorony||10||5
|align=left|
|-
|colspan=2|7|| Cegléd, Bem József szakiskola||9||4
|align=left|
|-
|∫||8|| Cegléd, GÁZ KLUB||8||∫
|
|-
|∫||9|| Cegléd, Mini Market||7||∫
|
|-
|∫||10|| Cegléd, Szűcstelep||6||∫
|
|-
|∫||11|| Cegléd, Mini Market||5||∫
|
|-
|∫||12|| Cegléd, GÁZ KLUB||4||∫
|
|-
|8||13|| Cegléd, autószerviz||colspan=2|3
|align=left|
|-
|10||15|| Cegléd, Ipartelepi út||colspan=2|2
|align=left|
|-
|11||16|| Cegléd, Ipari Park autóbusz-fordulóvégállomás||colspan=2|0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Cegléd autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak